Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina elenca alcune distanze maggiori di .

Distanze inferiori a 10−12 m

  =  = 0,01 Å.

  — Lunghezze d'onde minime nel campo dei raggi X.

Distanze superiori a 10−11 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Fisica nucleare

-12